Plagionotus:
 Plagionotus — род жесткокрылых насекомых из семейства усачей
 Plagionotus — синоним рода морских ежей из семейства Brissidae, валидное название — Plagiobrissus